Helen's Marriage é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 em curta-metragem. O filme mudo foi dirigido por Mack Sennett e Dell Henderson, com roteiro escrito por Earl Hodge. As filmagens foram feitas na Califórnia, Estados Unidos, em março de 1912.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco